Montjean kan syfta på:
 Montjean, Charente
 Montjean, Mayenne